Stati Uniti d'America
Daggett – comunità non incorporata della Contea di San Bernardino, California
Daggett – villaggio della Contea di Menominee, Michigan
Daggett – township della Contea di Menominee, Michigan
Contea di Daggett, contea in Utah